Majdan Wielki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Majdan Wielki, un village dans le powiat de Hrubieszów
 Majdan Wielki, un village dans le powiat de Zamość